Band of Joy – gruppo musicale rock britannico
 Band of Joy – album di Robert Plant del 2010
 Band of Joy Records – etichetta discografica